Eidfjord (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Eidfjord (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Eidfjord (fjord), een fjord in Noorwegen